Sebök ist der Familienname von:

 César Sebök (* 1931), argentinischer Segler
 György Sebők (1922–1999), ungarischer Pianist und Klavierpädagoge

Siehe auch:

 Sebők